Блозак може да се односи на:

 Блозак (Гар), насељено место у Француској, у департману Гар
 Блозак (Приморски Алпи), насељено место у Француској, у департману Приморски Алпи